Шафарикова Триодь — среднеболгарская пергаментная рукопись конца XII века. Представляет собой постную и цветную триодь. По мнению И. А. Карабинова, она является древнейшей из дошедших до наших дней славянских триодей. Содержит 151 лист, утрачены начало, конец и некоторые листы из середины триоди. Открывается 7-й песнью канона на утрене в Субботу Сыропустной седмицы, заканчивается каноном на утрене в Неделю Пятидесятницы.

Судя по языковым особенностям, создана охридской книжной школой. Записана кириллицей со вставками на глаголице. Предположительно, рукопись имела глаголический прототип.

Триодь принадлежит к важным рукописям, использующим музыкальный знак фита (греческий тета), и содержит 55 фитных начертаний, которые образуют 9 групп с различной частотой появления в тексте. В ней отмечено самое раннее среди болгарских памятников появление thema haploun, способ написания фиты, в сочетании с удвоенными знаками певческой нотации: оксия-дипли, вария-пиазма и апостроф.

В прошлом рукопись принадлежала Павлу Шафарику, в настоящее время сейчас хранится в Российской национальной библиотеке (№ F.п. I.74).

Примечания

Литература 
 Кожухаров, Стефан. Палеографски проблеми на тита-нотацията в среднобългарските ръкописи от 12-13 век. — В: Славянска палеография и дипломатика. Т.1. София, 1980, стр. 230.
 Тончева, Е. Музикални знаци, Кирило-Методиевска енциклопедия II, София, 1995, стр. 759.
 Куюмджиева, Светлана. Преразглежайки православните нотирани ръкописи от края на XII и XIII век, свързани с България. — Зборник радова Византолошког института, 47, 2010, стр. 189
 Макаријоска, Л. Фонетско-правописните особености на Шафариковиот триод. — Slovo, 62, 2012, 1-38

История Северной Македонии
Рукописи
Памятники древнеболгарской литературы